Amerikai Egyesült Államok
Guilderland (város, New York)
Guilderland (falu, New York)
Guilderland Center (New York)